Ингемар Хёйгор (; род. 12 июня 1960 года в Тофтире, Фарерские острова) — бывший фарерский футболист, защитник, известный по выступлениям за клуб «Б68».

Карьера 
Ингемар является воспитанником «Б68» из его родной деревни Тофтир. Он дебютировал за тофтирцев 4 июня 1979 года в матче кубка Фарерских островов против клуба «Б71». Свою первую игру в чемпионате Фарерских островов Ингемар сыграл 3 мая 1981 года, это была встреча с «ИФ» из Фуглафьёрдура. 30 августа в матче против столичного «ХБ» защитник забил первый гол в карьере. Всего в своём дебютном сезоне он принял участие в 9 матчах фарерского первенства. В 1982 году Ингемар стал основным защитником тофтирцев и отыграл 13 встреч в чемпионате. В следующем сезоне он впервые в карьере принял участие во всех 14 матчах турнира.

В 1984 году Ингемар потерял место в основном составе «Б68» и провёл всего 3 игры, а его клуб стал чемпионом Фарерских островов. В сезоне-1985 он использовался в ротации состава и сыграл 9 игр, а тофтирцы защитили чемпионский титул. Защитник оставался игроком ротации «Б68» до 1990 года. В 1990—1991 годах Ингемар вновь стал одним из основных игроков тофтирцев и принял участие в общей сложности в 32 матчах чемпионата. В сезоне-1992 он снова стал задействоваться в системе ротации «Б68» и провёл 9 игр, а тофтирцы по его итогам выиграли своё третье чемпионство. В 1993 году он дебютировал в еврокубках, сыграв в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против хорватской «Кроации».

Сезон-1994 Ингемар провёл в качестве основного защитника «Б68». В следующем году он был переведён в дублирующий состав «Б68», выступавший во втором дивизионе, и помог ему получить повышение в классе, приняв участие в 15 матчах. В сезоне-1996 Ингемар вернулся в первую команду и провёл 9 игр в чемпионате. В следующем году он отыграл всего 2 встречи. 31 августа 1997 года Ингемар сыграл свой прощальный матч в чемпионате против клуба «ВБ» и принял решение завершить свои выступления.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б68»
 Чемпион Фарерских островов (3): 1984, 1985, 1992

 «Б68 II»
 Победитель второго дивизиона (1): 1995

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль игрока на Transfermarkt 
 Профиль на Worldfootball 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»